Q1 ou Q01 est un sigle qui peut faire référence à :
 Encéphalocèle (Q01), d'après la classification internationale des maladies ;
 Gymnote (Q1), un sous-marin torpilleur français ;
 Q1, la  de l'année sur quatre ;
 Q1 Tower, un gratte-ciel de Gold Coast en Australie ;
 Rossion Q1, une voiture sportive américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres